Thyristor Random Access Memory ou T-RAM é um tipo de memória de acesso aleatório inventado e desenvolvido por T-RAM Semiconductor que parte dos projetos usuais de células de memória, combinando os pontos fortes do DRAM e SRAM: alta densidade e alta velocidade. 

Esta tecnologia, que explora a propriedade eléctrica conhecida como resistência diferencial negativa e é chamado Thyristor estreito capacitivamente acoplado, é utilizado para criar células de memória capaz de densidades muito elevadas de embalagem. Devido a isso, a memória é altamente flexível, e já tem uma densidade de armazenamento que é várias vezes superior ao encontrado na memória SRAM convencional transistor-seis. Espera-se que a próxima geração de memória T-RAM terá a mesma densidade que o DRAM.

Memórias de computador